Пигалёво: 
 Пигалево — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Пигалево — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.